Annals of Statistics ist eine Statistik-Fachzeitschrift unter Peer-Review, die vom Institute of Mathematical Statistics herausgegeben wird.

Geschichte 
Die Fachzeitschrift erschien gemeinsam mit den Annals of Probability erstmals 1973 als Nachfolgeorgan der Annals of Mathematical Statistics.

Weblinks 
 Internetseite der Fachzeitschrift

Statistikzeitschrift
Ersterscheinung 1973
Englischsprachige Zeitschrift